Legan steht für:

 Legan (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls
 Ort zwischen Stafstedt und Hamweddel

Siehe auch:
 Lagan